

Astronomia
1669 Dagmar – asteroide della fascia principale

Cinema
Dagmar - L'anima dei vichinghi – film del 2012 diretto da Roar Uthaug

Meteorologia
Ciclone Dagmar – ciclone che colpì la Norvegia nel 2011

Onomastica
Dagmar – nome proprio di persona femminile

Persone
Dagmar – attrice statunitense
Dagmar – presentatrice televisiva, attrice e cantante portoricana
Dagmar di Boemia – moglie di Valdemaro II di Danimarca
Dagmar di Danimarca (n. 1847) – imperatrice di Russia
Dagmar di Danimarca (n. 1890) – principessa danese